Irwin steht für:
 Irwin, männlicher Vorname und Familienname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Irwin (Idaho)
 Irwin (Illinois)
 Irwin (Iowa)
 Irwin (Kalifornien)
 Irwin (Missouri)
 Irwin (Ohio)
 Irwin (Pennsylvania)
 Irwin (South Carolina)
 Irwin County, Verwaltungseinheit in Georgia

Sonstiges:
 Irwin-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

IRWIN  steht für:
 IRWIN, slowenisches Künstlerkollektiv

Siehe auch:
 Irvin
 Irwin Township
 Irving